Лутенское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Клетнянского района Брянской области. 

Административный центр — село Лутна.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Лутенского, Старомармазовского и части Алексеевского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Клетнянского района
Сельские поселения Брянской области